Трејнспотинг може да се односи на:

 Трејнспотинг (филм) - британски филм режисера Денија Бојла из 1996.
 Трејнспотинг (роман) - роман шкотског аутора Ирвина Велша из 1993.
 Трејнспотинг (албум) - албум београдског музичког састава Дарквуд Даб из 1997.
 Трејнспотинг 2 - драма из 2017.